Brumley ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brumley (Arkansas), Ort im Faulkner County, Arkansas, USA 
 Brumley (Missouri), Dorf im Miller County, Missouri
 Brumley (Texas), Ort im Upshur County, Texas 
 Brumley Gap, Ort im Washington County, Virginia 

im Vereinigten Königreich:
 Brumley (England)

Personen:
 Albert E. Brumley (1905–1977), US-amerikanischer Gospel-Komponist
 Clare-Louise Brumley (* 1977), australische Skilangläuferin
 Mike Brumley (* 1938), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 Tom Brumley (1935–2009), US-amerikanischer Gitarrist